Roma (višeznačna odrednica) ima više značenja:
 Rim
 Roma, Mantua
 Roma, Padova
 Roma, Treviso